Farewell (englisch für Lebewohl) steht für
 Farewell (Band)
 Farewell-Inseln, Inselgruppe der Torres-Strait-Inseln
 Farewell (Lied), Lied der Sängerin Joan Baez
 Farewell Mountain, Viktorialand
 Farewell Point, Südgeorgien
 Farewell Rock, Antarktika
 Farewell, Deckname des sowjetisch-französischen Doppelagenten Wladimir Ippolitowitsch Wetrow (1932–1985)

Siehe auch: